Мачерет — еврейская фамилия. Известные носители:

 
 Мачерет, Борис Александрович (1927—1982) — советский кинооператор, сын А. В. Мачерета.
 Мачерет, Евгения Леонидовна (1929—2011) — невропатолог, доктор медицинских наук, профессор
 Мачерет, Елена Александровна — советский режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Примечания